Saint-Lubin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Lubin-de-Cravant, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,                                      
 Saint-Lubin-de-la-Haye, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,                                      
 Saint-Lubin-des-Joncherets, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,                              
 Saint-Lubin-en-Vergonnois, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,